Богл или Богль () — фамилия. Известные носители:

 Богл, Джейден (род. 2000) — английский футболист.
 Богл, Джон (1929—2019) — американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор The Vanguard Group.
 Богль, Джордж (1746—1781) — британский дипломат и бизнесмен шотландского происхождения, осуществивший первую английскую дипломатическую миссию в Тибет.
 Богл, Эрик (род. 1944) — австралийский фолк-автор-исполнитель.